Список исторических и прогнозируемых данных о числе живущих людей на планете Земля из различных источников. Оценки до  года до н. э. могут быть сделаны только на основе археологических исследований.

В следующей таблице используется астрономическая нумерация дат (англ.), отрицательные числа приблизительно соответствуют годам «до нашей эры» (то есть −10 000 = 10 000 лет до н. э., и т. д.).

Демографические оценки по континентам

См. также 
 Геногеография

Источники

Ссылки 
 World Gazetteer
 WorldHistorySite.com
 U.S. Census Bureau (Бюро переписи США)
 Netherlands Environmental Assessment Agency
 Долгосрочные колебания численности населения в исторических обществах

Население